El término The Final Countdown, cuya traducción del inglés es la cuenta regresiva final (o definitiva), puede hacer referencia a:

 El título original de la película de ciencia-ficción El final de la cuenta atrás; 
 El álbum del grupo Europe The Final Countdown (álbum); 
 La primera canción del citado álbum, The Final Countdown (canción); o
 El mixtape del artista Eddie Ávila.